Drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Bonaventure. Ein viertes Schiff war geplant, wurde aber nicht fertiggestellt.

 Die erste Bonaventure war ein Geschützter Kreuzer der Astraea-Klasse, der 1892 vom Stapel lief. Sie wurde ab 1910 als Basisschiff für U-Boote benutzt und 1920 abgewrackt.
 Die zweite Bonaventure war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1939 vom Stapel lief und am 31. März 1941 versenkt wurde.
 Die dritte Bonaventure war ein Basisschiff für Mini-Uboote der X-Klasse, das 1942 vom Stapel lief und 1948 verkauft wurde.

Siehe auch 

 Bonaventure

Bonaventure